Omega může mít více významů:

 omega – písmeno řecké alfabety – „Ω“
 Omega (společnost) – švýcarský výrobce hodinek
 Opel Omega – německý automobil
 bod Omega – filozoficko-teologický pojem

v kultuře
 Omega (hudební skupina) – maďarská rocková skupina
 Deathspell Omega – francouzská blackmetalová skupina
 Tunel Omega – československý televizní seriál
 Omega (album) – album kapely Asia
 Omega (album, Epica) – album kapely Epica
 
jiný význam
 omega-3 nenasycené mastné kyseliny – skupina nenasycených mastných kyselin
 omega-oxidace – způsob metabolismu mastných kyselin
 mlhovina Omega – astronomický objekt v souhvězdí Střelce
 omega Centauri – kulová hvězdokupa v souhvězdí Kentaura
 OmegaT – překladatelský nástroj v programovacím jazyce Java
 baryon omega – částice
 Omega (automobilka) – značka francouzských automobilů
 OMEGA – prototyp československého automobilu
 Bratuchin Omega – sovětský experimentální vrtulník
 obchodní dům Omega – obchodní dům v Brně na náměstí Svobody
 OmegA – nosná raketa vyvíjená společností Northrop Grumman
 OMEGA – starší pozemní navigační systém
 OMEGA – přístroj pro spektroskopii minerálů na družici Mars Express

Externí odkazy